Фридрикас () — литовская фамилия. Её женские варианты Фридрикене (; замужняя женщина) и Фридрикайте (; девичья фамилия).

Известные носители 
  (род. 1967) — литовская гандболистка.
  (род. 1988) — литовский футболист.
 Фридрикас, Робертас (род. 1967) — литовский футболист.